Пол Кавалліні (,  13 жовтня 1965, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 205-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Бінгемтон Вейлерс», «Вашингтон Кепіталс», «Сент-Луїс Блюз» та «Даллас Старс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1990.
 Нагорода Плюс-Мінус — 1990.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Торонто
канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Італійці Канади